Fundus (lateinisch für „Boden“ oder „Grund“) bezeichnet:

 eine Sammlung, insbesondere ein Theaterfundus, siehe Fundus (Sammlung)
 den Hintergrund oder Boden eines Organs, siehe Fundus (Medizin)
 die Fundus-Gruppe, ein Immobilienunternehmen
 die Fundus-Reihe, eine Buchreihe
 einen Vermögensstock

Siehe auch: